Governatorato di Nižnij Novgorod – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Nižnij Novgorod – oblast' della Russia